Таутешти има више значења:

 Таутешти (Јаши), насеље у округу Јаши у Румунији
 Таутешти (Сучава), насеље у округу Сучава у Румунији